Homalogonia — род полужесткокрылых (подотряда клопов) из семейства настоящих щитников.

Описание 
Боковые углы переднеспинки небольшие, не загнутые вверх. Основание брюшка с двумя бугорками. Яйца эллиптические. Паразитами клопов Homalogonia confusa на юге Дальнего востока являются тахины Gymnosoma rotundata и Eliozeta helluo. Вид Homalogonia obtusa является вредителем софоры, глициния и пуэрарии.

Систематика 
В составе рода семь видов:

Распространение 
Представители рода встречаются в Китае, Японии, Корее, юге российского Дальнего Востока.

Примечания 

Pentatominae
Роды полужесткокрылых